

Geografia 
 Canada
 Stanhope  – comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Regno Unito
 Stanhope  – parrocchia civile del Durham
 Stanhope  – parrocchia civile del Kent
 Stati Uniti d'America
 Stanhope  – città della Contea di Hamilton, Iowa
 Stanhope  – borough della Contea di Sussex, New Jersey

Persone 
 John Roddam Spencer Stanhope  – pittore britannico
Alexander Stanhope  – nobile inglese
Esther Stanhope  – nobildonna inglese
Elizabeth Stanhope – nobildonna inglese
James Stanhope, I conte Stanhope  – nobile inglese
Philip Stanhope, II conte di Stanhope  – nobile inglese
Charles Stanhope, III conte di Stanhope  – nobile inglese
Philip Henry Stanhope, IV conte di Stanhope  – nobile inglese
Philip Stanhope, V conte Stanhope  – nobile inglese
Arthur Stanhope, VI conte di Stanhope  – nobile inglese
Henry Stanhope, lord Stanhope  – nobile inglese
Philip Stanhope, I conte di Chesterfield – nobile inglese
Philip Stanhope, II conte di Chesterfield  – nobile inglese
Philip Stanhope, III conte di Chesterfield  – nobile inglese
Philip Stanhope, IV conte di Chesterfield  – nobile inglese
Philip Stanhope, V conte di Chesterfield  – nobile inglese
George Stanhope, VI conte di Chesterfield - nobile inglese
George Stanhope, VII conte di Chesterfield  – nobile inglese

Altro 
 Stanhope  – tipo di carrozza
 Lente di Stanhope  – microscopio
Torchio Stanhope- torchio tipografico inventato da Charles Stanhope, III conte di Stanhope